Scalispinigera är ett släkte av ringmaskar. Scalispinigera ingår i familjen Scalibregmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Scalispinigera